Ilha Annette
2839 Annette

Desambiguações de antropônimos